Čížkov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Čížkov (okres Plzeň-jih)
 Čížkov (okres Pelhřimov)